Les Assassins de Rome (The Assassins of Rome) est le quatrième volume de la série de romans écrits par Caroline Lawrence, Les Mystères romains, publié en France, aux éditions Milan, en . L'action de ce roman historique se situe sous la Rome antique, à Rome.

Résumé 

Le déjà célèbre quatuor est invité chez l’empereur Titus, menacé d'assassinat.

Parutions 
 Milan (Poche Histoire), 2003
 Milan (Poche Histoire), ,

Lien externe 
 

Roman historique américain
Roman américain paru en 2002
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman historique se déroulant dans la Rome antique
Les Mystères romains